William Chambers peut désigner :
 William Chambers (1723-1796), un architecte écossais ;
 William Chambers (1800-1883), un éditeur écossais.